MFA kan syfta på:

 MFA eller M.F.A. – masterexamen på konsthögskola, se Master of Fine Arts
 MFA – metod för åtkomstkontroll, se Multifaktorautentisering
 MFA – Maltas nationella fotbollsförbund, se Malta Football Association
 MFA – Macau nationella fotbollsförbund, se Macau Football Association
 MFA – en fluorerad karboxylsyra, monofluorättiksyra, se Fluorättiksyra
 MFA – ett tidigare försäljningsbolag, se Margarinfabrikernas Försäljnings AB
 MFA – en organisation av lägre officerare i Portugal 1974, se Movimento das Forças Armadas